R20 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 R20, une version du Nord Aviation CT.20, un drone français.

Protection de l’environnement 
 R20, organisation fondée par Arnold Schwarzenegger

Sciences 
Chimie 
 La phrase de risque: Nocif par inhalation, sur les étiquettes de produits chimiques ;
 Trichlorométhane, selon la liste de réfrigérants.

Médecine 
 Troubles de la sensibilité cutanée, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Renault 20, un modèle du constructeur français Renault.

Moto 
 BMW R 20, un modèle du constructeur allemand BMW.

Route
  Ring belge R20, la petite ceinture de Bruxelles.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres